Sedmý ročník Ruského Superpoháru  byl odehrán 7. března 2009 na moskevském stadionu Lužniki. Ve vzájemném zápase se střetli mistr ruské Premier ligy z roku 2008 – FK Rubin Kazaň a vítěz ruského poháru z ročníku 2007/08 CSKA Moskva. Utkání rozhodl gólem v prodloužení český útočník Tomáš Necid.

Zápas

Vítěz 

2005
Fotbal v roce 2009
Zápasy Rubinu Kazaň
Zápasy CSKA Moskva
Sportovní události v Moskvě